DMA — аббревиатура:
 DMA — , прямой доступ к памяти, режим обмена данными между устройствами компьютера.
 DMA — «Dictionary of the Middle Ages», 13-томная энциклопедия, посвященная Средневековью.
 DMA — Служба оборонных средств массовой информации (), учреждение Министерства обороны США, которое занимается предоставлением широкого спектра мультимедийных продуктов и услуг.